

Pessoas 
 Alfred Hershey
 Barbara Hershey
 Sheyla Hershey

Localidades 
 Hershey (Nebraska)
 Hershey (Pensilvânia)

Outros 
 Hershey's
 Hershey - um cenário do jogo de RPG chamado Tormenta
 6153 Hershey

Desambiguação